Karthago (Карфаген) — венгерская рок-группа.

История 
Группа была образована в 1979 году гитаристом Ференцем Сигети из группы Corvina. Распалась в 1985 году, но в 2004 году объединились снова.

Была одной из самых успешных венгерских рок-групп 1980-х.

Они играли американскую рок-музыку западного побережья. В 1979—1985 годах группа дала 2500 концертов в соседних с Венгрией странах, таких как Австрия, Германия и Советском Союзе.

Участники 
 Аттила Гидофальви — клавишные, вокал
 Зольтан «Зеро» Киш — бас, вокал
 Ференц Сигети — лидер группы, гитары, вокал
 Миклош Кочанди — барабаны, вокал
 Тамаш Такач — вокал, гармоника, барабаны

Дискография 
 Apáink útján / A fények, a hangok, az árnyak (Kislemez, MHV Pepita, 1980)
 Karthago I. (1981 / 2004) (LP / ремастер CD с бонусами)
 Requiem / Tagadás (Kislemez, Hungaroton-Start, 1982)
 1…2…3…Start! — Popmajális (1982) (концерт) (LP B-сторона)
 Ezredforduló (1982) (LP / CD)
 Requiem (1983) (LP)
 Senkiföldjén (1984) (LP / CD)
 Oriental Dream (1985) (LP)
 Aranyalbum (1990) (LP)
 Best of Karthago (1993) (CD)
 Ramix! — Haminyó anyó (1997) (maxi) (CD)
 A Karthago él! (1997 / 2005) (концерт) (2CD / DVD)
 ValóságRock (2004) (CD)
 IdőTörés (2009) (CD)
 30 éves jubileumi óriáskoncert (2010) (2CD / DVD)

Ссылки 
 Официальный сайт группы
 

Музыкальные коллективы по алфавиту
Рок-группы Венгрии
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1979 году